Maître de 1473 est le nom de convention donné à deux peintres, dont on ignore le vrai nom, et qui ont réalisé des œuvres datées de l'année 1473 :
 Maître brugeois de 1473, aussi repéré par Maître de 1473 (Bruges).
 Maître westphalien de 1473, aussi repéré par Maître de 1473 (Westphalie).